Cet article récapitule différents box-offices par année.

Années 2020

Années 2010

Années 2000

Années 1990

Années 1980

Notes et références 

Box-office France
Box-office États-Unis